Kyrkgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kyrkgrundet (Hammarland, Åland), 
 Kyrkgrundet, Kimitoön, Åboland,

Se även
Kyrkgrund
Kyrkgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar